Сборная Уэльса по шахматам представляет Уэльс на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Уэльская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2355 (1976).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах:
 Jones, Iolo — 16 раз.
 Cooper, John Grantley — 10 раз.

 На командных чемпионатах Европы: Kett, Tim (5 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
На шахматных олимпиадах наиболее успешно выступали:

Примечания

Ссылки 

Ш
У
Шахматы в Великобритании